Домініканська Республіка поділяється на 31 провінцію і Національний округ.

Примітки